Теребинский — фамилия.

Известные носители
 Теребинский, Наум Варлаамович (1851 — после 1908) — врач, депутат III Государственной думы (1907—1908).
 Теребинский, Николай Наумович (1880—1959) — профессор хирургии, пионер экспериментальной хирургии открытого сердца.

Примечания